Norðlýsið kan avse;

 Norðlýsið (tidning) – en tidning på Färöarna.
 Norðlýsið (fartyg) – en färöisk båt.